PEQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pecos, Texas (Stati Uniti)